Граховац () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Граховац, Дукица (1898—1942) — югославский крестьянин, партизан времён Народно-освободительной войны Югославии, народный герой Югославии.
 Граховац, Срджан (род. 1992) — боснийский футболист, полузащитник.